Molekulska formula -{C21H22O5}- se može odnositi na:

 Izoksantohumol
 Ksantohumol